Paudits Béla (1949–2018) színművész, rendező
Paudits Béla (1954–2023) Seregélyes polgármestere (1994–2002, 2006–2010)